«Император» () — военно-историческая драма режиссёра  о событиях после окончания Второй мировой войны. Фильм выпущен в 2012 году совместно Японией и США.

Сюжет 
Во время оккупации Японии, американский начальник «психологических операций» генерал  получает от главнокомандующего союзными оккупационными войсками генерала армии Дугласа Макартура задание выяснить роль императора Хирохито во Второй мировой войне, с целью понять, должен ли он быть казнен как военный преступник.

В ролях 

Вся сюжетная линия про любовь Феллерса к Ае Симаде была придумана для фильма. В реальности Феллерс ещё в 1925 году женился на Дороти Дайсарт, которая сопровождала его во всех поездках, в том числе и в капитулировавшую Японию. Однако персонаж Аи был основан на реальной японке, Юри Ватанабэ, с которой Феллерс познакомился в Эрлхэмском колледже в 1915 году. Ватанабэ благополучно пережила войну и у них с Феллерсом были прочные дружеские отношения, продолжавшиеся до смерти Ватанабэ в июне 1954 года.

Релиз 
Впервые был представлен на кинофестивале в Торонто 14 сентября 2012 года. 8 марта 2013 года фильм вышел ограниченным показом в США. Продюсер фильма и некоторые члены съемочной группы приняли участие в премьере, состоявшейся в Японии 18 июля 2013 года, незадолго до выхода фильма в прокат 27 июля.

См. также 
 «Солнце» — российский фильм 2005 года режиссёра Александра Сокурова. В котором показана жизнь императора Хирохито в последние дни Второй мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 

Период Сёва
Фильмы-драмы США
Военные фильмы США
Исторические фильмы США
Фильмы-драмы Японии
Фильмы на английском языке
Фильмы на японском языке
Фильмы США 2012 года
Фильмы Японии 2012 года